Alte Artilleriekaserne steht für

 Alte Artilleriekaserne (Erlangen)
 Alte Artilleriekaserne (Fritzlar)
 Alte Artilleriekaserne (Mainz)
 Alte Artilleriekaserne (Schwerin)